Futsal-Regionalliga steht für:
 Futsal-Regionalliga Nord, höchste Futsal-Spielklasse der Männer des Norddeutschen Fußball-Verbandes seit 2017/18
 Futsal-Regionalliga Nordost, höchste Futsal-Spielklasse der Männer des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes seit 2013/14, siehe NOFV-Futsal-Liga
 Futsal-Regionalliga Süd, höchste Futsal-Spielklasse der Männer des Süddeutschen Fußball-Verbandes seit 2015/16
 Futsal-Regionalliga Südwest, höchste Futsal-Spielklasse der Männer des Fußball-Regional-Verbandes Südwest seit 2019/20
 Futsal-Regionalliga West, höchste Futsal-Spielklasse der Männer des Westdeutschen Fußball-Verbandes seit 2005/06, siehe Futsalliga West
 Futsal-Regionalliga West, höchste Futsal-Spielklasse der Frauen des Westdeutschen Fußball-Verbandes seit 2015/16, siehe Futsalliga West (Frauen)